Râul Comanca se poate referi la:

 Râul Comanca, Olănești
 Râul Comanca, Redea

Altele 
 Râul Comăncuța

Vezi și 
 Comanca (dezambiguizare)

 Râul Coman (dezambiguizare)
 Râul Comana (dezambiguizare)

Toponime românești